Die Abkürzung RWS steht für:

 Remote Weapon Station, eine fernbedienbare Waffenstation, die aus dem Inneren eines militärischen Fahrzeugs bedient wird
 Rijkswaterstaat, niederländisches, für den Bau und Unterhalt von Straßen und Wasserwegen verantwortliches Ministerium
 RWS Motorsport, deutsches Motorsportteam mit Sitz in Anger
 RWS (Munition) (Rheinisch-Westfälische Sprengstoff-AG), Marke für Jagd- und Sportmunition des Unternehmens RWS GmbH
 RWS (Unternehmen), ein deutscher Hersteller kleinkalibriger Munition für zivile und militärische Zwecke
 RWS Verlag, 1977 gegründeter Fachverlag mit Schwerpunkt Wirtschaftsrecht
 Recht, Wirtschaft, Steuern, Fachverlagsbereich in der Verlagsbranche in Abgrenzung zu Naturwissenschaften, Technik, Medizin und Geisteswissenschaften (Science, Technology, Medicine, STM)
 Royal Watercolour Society, britische Vereinigung von Malern, die mit Wasserfarben arbeiten
 Bahnhof Wiesloch-Walldorf nach DS 100

RWS